Alligator steht für:

 eine Familie innerhalb der Krokodile, siehe Alligatoren
 die Gattung Alligator, siehe Echte Alligatoren
 speziell die amerikanische Art Mississippi-Alligator

Filme:
 Der Horror-Alligator aus dem Jahr 1980
 Alligator II – Die Mutation aus dem Jahr 1991

Sport:
 Elmshorn Alligators, Elmshorner Baseballverein
 Solingen Alligators, Solinger Baseballverein
 Alligator Malans, Schweizer Unihockeyverein

Technik:
 ein russischer Hubschrauber-Typ, siehe Kamow Ka-52
 eine Klasse von Landungsschiffen der Sowjetunion und ihrer Nachfolgestaaten, siehe Alligator-Klasse
 ein radgetriebenes Amphibienfahrzeug der Bundeswehr, siehe Amphibisches Brücken- und Übersetzfahrzeug M2
 ein kettengetriebenes Amphibienfahrzeug (LVT) der US-amerikanischen Streitkräfte, siehe Landing Vehicle Tracked#Roeblings Alligator
 das erste U-Boot der Nordstaaten, siehe Alligator (U-Boot)

Alligator ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alligator (Mississippi), im Bolivar County
 Alligator (North Carolina), im Tyrrell County
 Alligator Bobs, im Hillsborough County, Florida
 Alligator Lake (Ort), im Florence County, South Carolina

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Alligator Rock, im San Diego County, Kalifornien

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alligator Canal, im Lenoir County, North Carolina
 Alligator River (North Carolina), in North Carolina
 Alligator Stream, in Maine
 Bayou Alligator, in Louisiana (Allen Parish)
 Big Alligator Creek, in Georgia
 East Fork Alligator Creek, in Kentucky
 Little Alligator River, in North Carolina
 Lower Alligator Creek, in South Carolina
 North Alligator Bayou, in Arkansas
 North Fork Alligator Creek, in Florida
 North Prong Alligator Creek, in Florida
 Northwest Fork Alligator River, in North Carolina
 Second Alligator Branch, in Mississippi
 South Alligator Bayou, in Arkansas
 South Prong Alligator Creek, in Florida
 Southwest Fork Alligator River, ein Fluss in North Carolina
 West Fork Alligator Creek, in Kentucky

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Alligator Harbor Aquatic Preserve, im Franklin County, Florida
 Alligator Park (Florida), im Pinellas County
 Alligator Park (Louisiana), im Calcasieu Parish
 Alligator River National Wildlife Refuge, im Dare County, North Carolina

Andere geographische Objekte:
 Alligator Mine, Mine im Yavapai County, Arizona
 Alligator Ridge Gold Mine, Mine im White Pine County, Nevada
 Alligator Bayou Oil Field, Ölfeld im Wilkinson County, Mississippi

im NRHP gelistete Objekte:
 Alligator Effigy Mound, in Granville, Ohio, ID-Nr. 71000643
 Alligator Mounds, in Alligator, Mississippi, ID-Nr. 74001056

Siehe auch:
 Alligatoah
 Alligator Bayou
 Alligator Branch
 Alligator Creek
 Alligator Eyes
 Alligator Gut
 Alligator Island
 Alligator Lake
 Alligator Pond
 Alligator Run
 Alligator Slough
 Alligator Swamp
 Little Alligator Creek